Behrensen heißen die Orte:
 Behrensen in Niedersachsen
 Behrensen, Ortsteil des Fleckens Coppenbrügge

Behrensen ist der Familienname von
 Juan Behrensen (1904–??), argentinischer Schwimmer